Velika nagrada Francije 1913 je potekala 12. julija 1913.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave 

 teamdan.com 

1913
Sezona Velikih nagrad 1913